Doblmühlbach ist eine Gewässername:

 Doblmühlbach (Donau), linker Zufluss zum dortigen Altarm der Donau in Windorf im Landkreis Passau, Bayern
 Doblmühlbach (Murn), linker Zufluss des Inn-Zuflusses Murn bei Obersur in der Gemeinde Amerang im Landkreis Rosenheim, Bayern